Z-13 Эрих Кёлльнер () — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.

Заложен 12 октября 1935 года на верфи фирмы «Германия-Верфт» в Киле. Спущен на воду 18 марта 1937 года и 28 августа 1938 года вступил в строй и вошел в состав 8 дивизиона 4 флотилии.

С началом Второй мировой войны, в сентябре-декабре 1939 года проходил боевую подготовку на Балтике. С января по февраль 1940 года участвовал в минно-заградительных операциях у восточного побережья Великобритании. Участвовал в операции «Викингер» 22 февраля 1940 года.

В апреле участвовал в операции «Везеребюнг», входя в состав Нарвикской группы. 10 апреля 1940 участвовал в первом бою у Нарвика. 11 апреля 1940 тяжело поврежден в результате навигационной аварии в Балланген-фьорде — почти полностью лишился хода. 13 апреля участвовал во втором бою у Нарвика, потоплен британскими линейным кораблем «Warspite» и эсминцами «Bedouin», «Eskimo», «Punjabi» в Уфут-фьорде . Потери — 31 убитый и 39 раненых

Литература 
 С. В. Патянин Эсминцы типа «Леберехт Маасс»
 Е. Грановский, М. Морозов, А. Дашьян Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 1

Эскадренные миноносцы типа 1934А